Porfir, keresztnév
 Porfir, kőzettípus